

Géographie 
 Oliván de la commune espagnole de Biescas.
  de la commune espagnole de Robres del Castillo.

Patronyme 
 Leslie Olivan (née en 1964), actrice américaine.